Поляците в Литва са малцинство в страната. Според преброяването на населението през 2011 година те са 200 317 души, или 6,58 % от населението.

Численост и дял

Преброявания на населението 
Численост и дял на поляците според преброяванията на населението през годините:

Численост на поляците според преброяванията на населението през годините, по окръзи:

Дял на поляците според преброяванията на населението през годините, по окръзи (в %):

Вижте също 
 Население на Литва

Източници 

Население на Литва
Литва